Kara jezik može označavati:
Kara (neklasificirani jezik), jezik iz Srednjoafričke Republike.
Kara (mezomelanezijski jezik), jezik iz Papue Nove Gvineje
Kara (bantu jezik), jezik iz Tanzanije.
Kara jezik (Koreja), neklasificirani izumrli jezik s Korejskog poluotoka
Kara jezici, skupina jezika.